Benton kan verwijzen naar de volgende plaatsen:

Canada
Benton (New Brunswick)
Benton (Newfoundland en Labrador)

Verenigde Staten
Benton (Alabama)
Benton (Arkansas)
Benton (Illinois)
Benton (Iowa)
Benton (Kansas)
Benton (Kentucky)
Benton (Louisiana)
Benton (Missouri)
Benton (Pennsylvania)
Benton (Tennessee)
Benton (Wisconsin)
Lake Benton (Minnesota)
Fort Benton (Montana)